Protocol notarial recopilació anual de documents notarials
 Protocol (precedència) manera d'ubicar-se segons la precedència, de comportar-se i d'actuar en una situació social, especialment en el camp de la diplomàcia
 Protocol (procediment), sinònim de procediment o metodologia
 Protocol d'emergència
 Protocol mèdic
 Protocol de seguretat
 Protocol sinònim per a anomenar un tractat internacional
 Protocol de Kioto
 Protocol de comunicació
 Protocol d'Internet 
 Protocol de transferència d'hipertext
 Protocol trivial de transferència de fitxers
 Protocols del Model OSI i Model TCP/IP
 Enllaç
 ARP o Address Resolution Protocol
 Xarxa
 IP o Adreça IP
 ICMP o Internet Control Message Protocol
 Transport: 
 UDP o User Datagram Protocol 
 TCP o Transmission Control Protocol
 Sessió
 RPC o Remote Procedure Call
 Presentació
 ASCII
 Aplicació
 FTP o Protocol de transferència de fitxers
 SMTP o Simple Mail Transfer Protocol
 HTTP o Protocol de transferència d'hipertext
 LDAP o Lightweight Directory Access Protocol
 TelNet
 Protocol invers de resolució d'adreces